Het tennistoernooi US Open werd in 1979 bij de mannen voor de 99e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaan John McEnroe won het toernooi voor de eerste keer door in de finale zijn als vierde geplaatste landgenoot Vitas Gerulaitis met 7-5, 6-3 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  Björn Borg (kwartfinale)
  Jimmy Connors (halve finale)
  John McEnroe (winnaar)
  Vitas Gerulaitis (finale)
  Roscoe Tanner (halve finale)
  Guillermo Vilas (vierde ronde)
  Harold Solomon (vierde ronde)
  Víctor Pecci sr. (derde ronde)

  Eddie Dibbs (kwartfinale)
  José Luis Clerc (vierde ronde)
  Brian Gottfried (vierde ronde)
  Wojtek Fibak (tweede ronde)
  Gene Mayer (derde ronde)
  Tim Gullikson (vierde ronde)
  Adriano Panatta (eerste ronde)
  John Alexander (tweede ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1979
US Open (tennis)